Кри́стиан Камарго (; род. 7 июля 1971) — американский актёр, продюсер и сценарист.

Биография 
Камарго родился в Нью-Йорке. С ранних лет он готовился к будущей актёрской карьере. Мать — актриса Виктория Уиндем. В 1992 году Кристиан окончил Hobart College. Был программным директором местной радиостанции в колледже.

Кристиан окончил Джуллиардовскую школу драмы () и позже попал на Бродвей в постановку Skylight с Майклом Гэмбоном. Он стал лицом автомобильной компании Fast Ashleys, специализирующейся на искусном приукрашивании винтажных и классических американских спортивных машин для знаменитостей, моделей и миллионеров. Его реалити-шоу для MTV Fast Inc. последовало после сотрудничества с Fast Ashleys.

Кристиан Камарго отправился в Англию, чтобы присоединиться к актёрской труппе театра «Глобус». Именно там он встретил свою супругу, британскую актрису Джульет Райлэнс, отчим которой — Марк Райлэнс — театральный режиссёр и драматург. Влюблённые официально оформили свои отношения в ноябре 2008 года.

Кристиан Минник взял фамилию своего деда, Ральфа Камарго. Этот американский актёр мексиканского происхождения часто жаловался дочери, что упускает многие роли из-за своей латинской внешности. Кристиан Камарго, в отличие от предка, гордится своим происхождением.

Актёр выступал на сцене нескольких театров Нью-Йорка. В 2008 году он сыграл в бродвейской постановке по пьесе Артура Миллера «Все мои сыновья» наряду с Дайан Уист, Джоном Литгоу и Кэти Холмс.

В начале 2009 года Кристиан Камарго исполнил главную роль в спектакле «Гамлет» на сцене «Театра для новой аудитории». Благодаря этому персонажу Кристиан получил награду «Оби» и был представлен в числе номинантов на премию Лиги драмы.

Кристиан Камарго сыграл Орландо в презентации комедийного шекспировского проекта «Как вам это понравится» в Бруклине. С февраля 2010 года он исполняет роль Ариэля в еще одной постановке режиссёра Сэма Мэндеса «Буря».

В обоих спектаклях Кристиан Камарго играет вместе со своей супругой. Во время гастрольного турне пара побывала в Лондоне, Сингапуре, Гонконге, Амстердаме и Мадриде.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США